Ниже в хронологическом порядке перечислены картины французского художника Поля Сезанна.

Список

Литература

Примечания 

Сезанн